El Torneig d'Eastbourne 2009 o també AEGON International 2009 és una competició tennística jugada sobre herba. És la primera edició pel quadre masculí i forma part de les sèries 250 de l'ATP, en categoria femenina és la 34a edició i pertany als Premier Tournaments de la WTA. El torneig es juga a Devonshire Park Lawn Tennis Club a Eastbourne, Anglaterra, entre el 13 i el 20 de juny del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial  

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009